USS Sentry (Nederlands: schildwacht), kan verwijzen naar een van twee schepen bij de Amerikaanse marine.
 USS Sentry (AM-299), was een Amerikaanse mijnenveger van de Admirableklasse.
 USS Sentry (1989), was een Amerikaanse mijnenjager van de Avengerklasse.